Die Einband-Europameisterschaft 2022 war das 64. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 25.–27. März erstmals im „Club Billar Paiporta“ im spanischen Paiporta statt. Es war die erste EM seit 2012 die als Einzelveranstaltung ausgetragen wurde und nicht mehr wie von 2013 bis 2019 als Teil der Karambolage-Europameisterschaften.

Turnierkommentar 
Der schweizerische Ranglistenzweite Xavier Gretillat hatte sich nicht zur EM angemeldet. Der niederländische Titelverteidiger Dave Christiani nahm ebenso teil wie der zweifache Europameister Arnim Kahofer aus Österreich, Sven Daske aus Deutschland sowie die beiden Classicspieler Marek Faus (Tschechien) und Esteve Mata aus Spanien.

Modus 
Gespielt wurde in acht Gruppen à 3 Teilnehmer bis 100 Punkte. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Viertelfinale. Ab hier wurde bis 120 Punkte gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Die Qualifikationsgruppen wurden nach Rangliste gesetzt. Es gab außer dem Titelverteidiger keine gesetzten Spieler mehr für das Hauptturnier.
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Preisgelder und Ranglistenpunkte 

Quellen:

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Gruppen E/F

Gruppen G/H

Endrunde

Weblinks 
 
 Spielerliste

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in der Valencianischen Gemeinschaft
Paiporta
Sport (Provinz Valencia)